Hydrocotyle apiifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Allan Cunningham och Joseph Dalton Hooker. Hydrocotyle apiifolia ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
apiifolia